KED steht als Abkürzung für:

 Kartoffel-Ei-Diät
 Katholische Elternschaft Deutschlands
 Kendrick Extrication Device, siehe Rettungskorsett
 Kirchlicher Entwicklungsdienst Bayern
 Königliche Eisenbahndirektion, siehe Eisenbahndirektion #Preußen
 Krisenintervention im Einsatzdienst, siehe Krisenintervention im Rettungsdienst #Begriffe

Abkürzung